«Aleix (nom)» és un prenom masculí d'origen grec (, variant tardana d', Alexis). Els personatges següents porten aquest prenom:
 Aleix de Roma (?-412), venerat com a sant per l'Església Ortodoxa (17 de març) i la catòlica (17 de juliol)
 Aleix de Nicea, arquebisbe de Nicea en època desconeguda
 Aleix I Estudites (? - 1043), patriarca de Constantinoble
 Aleix Paleòleg (), funcionari romà d'Orient
 Aleix Aristè (), escriptor religiós de Constantinoble
 Nombrosos personatges de la família Comnè de l'Imperi Romà d'Orient portaren aquest nom:
 Aleix Caront (, oficial romà d'Orient fundador de la dinastia Comnè
 Emperadors romans d'Orient :
 Aleix I Comnè (1081 - 1118)
 Aleix Comnè (1119 - 1142), coemperador amb el seu pare Joan II
 Aleix II Comnè (1180 - 1183)
 Aleix III Àngel (1195 - 1203)
 Aleix IV Àngel 1203 - 1204
 Aleix V Murzufle (1204 - 1204), de la dinastia Ducas
 Emperadors de Trebisonda :
 Aleix I Comnè de Trebisonda 1204-1222 
 Aleix II Comnè de Trebisonda 1297-1330 (fill de Joan II) 
 Aleix III Comnè de Trebisonda 1349-1390
 Aleix IV Comnè 1417-1429
 Aleix V Comnè 1458
 Aleix Comnè (1077 - 1109), Dux de Dirraqui
 Aleix Comnè (1135 - 1183), nét de Joan II
 Aleix Comnè (1170 - 1199), fill d'Andrònic I Comnè
 Aleix Estrategòpul (), general romà d'Orient
 Aleix Falconieri (), un dels Set Sants Fundadors de l'orde dels Servents de Maria
 Aleix Raül (), militar romà d'Orient
 Aleixo Garcia (), navegant portuguès
 Aleix Fontana (), cavaller sard, jurista de la cancelleria imperial de Carles V
 Aleix de Marimon-Jafre i de Comallonga (1570-1643), funcionari reial català
 Aleix de Sentmenat i de Requesens (1600 - 1670), polític català
 Aleix de Rússia (1629 - 1676), tsar de Rússia
 Aleix Petróvitx Romànov (1690 - 1718), fill del tsar Pere I
 Aleix Bofí i Llobet (1780 - 1866), pagès català
 Aleix Mercé i de Fondevila (1805 - 1871), músic català
 Aleix Caballé i Tort (1840 - 1908), polític català
 Aleix Clapés i Puig (1846 - 1920), pintor català
 Aleix Martorell i Guinjoan (1861 - 1906), enginyer militar català
 Aleix Civil i Castellví (1889 - 1936), músic i monjo de Montserrat
 Aleix II (1929 - 2008), patriarca de Moscou
 Aleix Vidal-Quadras (1945), polític català
 Aleix Renyé (1955), escriptor català
 Aleix Villatoro i Oliver (1979), polític català
 Aleix Saló (1983), ninotaire català
 Aleix Sarri i Camargo (1985), polític català
 Aleix Segura i Vendrell (1986), apneista català
 Aleix Espargaró i Villà (1989), pilot català
 Aleix Vidal Parreu (1989), futbolista català
 Aleix Martínez Juan (1992), ballarí català
 Aleix Febas (1996), futbolista català
 Aleix García Serrano (1997), futbolista català
 Aleix Gómez Abelló (1997), jugador d'handbol català
 Aleix Font i Rodríguez (1998), jugador de bàsquet català
Els personatges següents el porten com a cognom:
 Ramon Aleix i Batlle (1784 - 1850), compositor català
 Anna Maria Pecanins i Aleix (1930 - 2009), pintora catalana
 Maria Teresa Pecanins i Aleix (1930 - 2009), pintora catalana
Toponímia:
 Sant Aleix de Claverol, ermita romànica a la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Sant Aleix de Montsor, ermita romànica a la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Sant Aleix de Serradell, ermita romànica a la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Ca Aleix, edifici a Ascó (Ribera d'Ebre)
 Ca l'Aleix, edifici a Gelida (Alt Penedès)
 Ca l'Aleix, edifici a Artesa de Lleida (Segrià)
 Ca l'Aleix Serra, edifici a Calella (Maresme)
 Casa Aleix Vidal i Quadres, edifici a Sitges (Garraf)
Altres:
 Sant Aleix jacent, escultura barroca (1769) de l'artista Lluís Bonifaç i Massó
 El gran Aleix, drama (1912) de Joan Puig i Ferreter